

Geografia 
 Distretto di Kawabe –  uno dei distretti della prefettura di Hyōgo in Giappone
 Kawabe – cittadina giapponese della prefettura di Gifu

Persone 
 Chieko Kawabe – cantante, modella, attrice e conduttrice radiofonica giapponese
 Hayao Kawabe – calciatore giapponese
 Masakazu Kawabe – generale giapponese

Altro 
 Diga di Kawabe – diga a Kawabe, nella prefettura giapponese di Gifu